olsza – rodzaj drzew z rodziny brzozowatych
 miejscowości w Polsce: 
 Olsza – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Olsza – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Olsza – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Rogów 
 Olsza – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka 
 Olsza – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem
 miejscowości w Rosji:
 Olsza – wieś w osiedlu wiejskim Diwasowskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim
 Olsza – wieś w osiedlu wiejskim Gusinskoje rejonu krasninskiego w obwodzie smoleńskim
 jednostki urbanistyczne Krakowa:
 Olsza
 Olsza II
 inne:
 Olsza – potok

Zobacz też